Comitatul Livingston, conform originalului din limba engleză, Livingston County,  este numele a cinci comitate și a unei parohii (un alt nume pentru comitat), toate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Livingston, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Livingston, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Livingston, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Livingston, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Livingston, statul  -- (Categorie și format)
respectiv
 Parohia Livingston, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Livingston (dezambiguizare)